Antherospora är ett släkte av svampar. Antherospora ingår i familjen Floromycetaceae, ordningen Urocystidiales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Antherospora